Халифа:
 Халифа — многофункциональный стадион в столице Катара Дохе.
 Халифа — городская башня (бурдж), небоскрёб высотой 828 м в Дубае, самое высокое сооружение в мире.

Арабское имя и фамилия 
 Халифа ибн Хайат (ок. 777—854) — арабский историк.
 Халифа Хафтар (род. 1943) — офицер высшего командного состава Ливии.
 Халифа ибн Зайд Аль Нахайян (род. 1948) — президент Объединённых Арабских Эмиратов (с 3 ноября 2004 года), эмир Абу-Даби.
 Халифа ибн Саид (1852—1890) — султан Занзибара в 1888—1890 годах.
 Халифа ибн Салман аль-Халифа (1935—2020) — премьер-министр Бахрейна с 19 января 1970 года.
 Халифа ибн Харуб ибн Тувайни (1879—1960) — 9-й султан Занзибара.
 Халифа, Миа (род. 1993) — американская порноактриса ливанского происхождения.
Халифа, Мохамед Ассвай (род. 1944) — ливийский легкоатлет.
 Халифа, Рашад (1935—1990) — египетско-американский учёный-биохимик.
 Уиз Халифа (род. 1987) — американский рэпер.

См. также 
 Халиф (значения)
 Халифат